Алексі Петріашвілі (* 1970) — грузинський політик, який обіймав посаду державного міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Грузії.
 Петріашвілі Василь Моїсейович — російський хімік.
 Гено Петріашвілі — грузинський борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату Європи.
 Петріашвілі Гурам Мелентійович — грузинський поет та казкар, кіноактор і кінорежисер.